Eos steht für:
 Eos (Mythologie), griechische Göttin der Morgenröte
 (221) Eos, Asteroid
 Eos Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Eos (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Eos-Automobil, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 VW Eos, ein Fahrzeugmodell von Volkswagen
 Eos (Schiff), Segelyacht der Lürssen-Werft
 Eos (AGU Zeitung), Zeitschrift der American Geophysical Union
 Eos (Gattung), die Rotloris

EOS steht für:
 Earth Observing System, Forschungsprogramm der NASA
 Electrical Overstress, unbemerktes Überlasten elektronischer Teile durch unachtsames Prüfen
 Electro-Optical System, Bezeichnung für verschiedene Kameralinien der Firma Canon
 Canon-EOS-Analogkameras, eine Familie von Spiegelreflexkameras für analogen Kleinbildfilm und dazu passende Wechselobjektive
 Canon-EOS-Digitalkameras, eine Reihe von digitalen Spiegelreflex- und spiegellosen Systemkameras
 Elinor-Ostrom-Schule, Berliner Oberstufenzentrum für kaufmännische Berufe
 End of Sales, Ende des Verkaufes
 End of Service, Produkte mit eingestellter Supportleistung
 EOS (Kryptowährung), Kryptowährung
 EOS (Medizin), bildgebendes medizinisches Verfahren
 EOS (Unternehmen), Electro Optical Systems GmbH, ein Maschinenbau-Unternehmen, das im Bereich Additive Manufacturing tätig ist
 EOS Gruppe, ein deutscher Finanzdienstleister
 EOS Holding, ein Schweizer Energieversorgungsunternehmen
 EOS Verlag der Erzabtei St. Ottilien
 Eosinophiler Granulozyt, Art von Leukozyten, die sich aufgrund ihres Färbeverhaltens im Blutbild unterscheiden
 Erweiterte Oberschule, eine in der DDR zum Abitur führende Erweiterte allgemeinbildende polytechnische Oberschule
 Euro Offroad Series, eine Rennserie für funkferngesteuerte Modellautos
 Neosho (Missouri) (IATA-Code), Flughafen in den Vereinigten Staaten
 indische Erdbeobachtungssatelliten, siehe Indian Remote Sensing

EŌS steht für:
 EŌS (alternativ auch: 855 6th Avenue), ein 2016 fertig gestellter Wolkenkratzer in New York City

E/OS steht für:
 E/OS (Emulative Operating System), ein freies unixoides Betriebssystem

Siehe auch:
 Eos-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Eos, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Eos Guitar Quartet, Schweiz

Abkürzung